Yamaichi bezeichnet:

 Yamatai, auch Yamaichi, war das erste schriftlich festgehaltene Königreich in Japan

Unternehmen
 Yamaichi Electronics, ein japanischer Produzent elektromechanischer Bauteile
 Yamaichi Securities, war ein japanisches Finanzinstitut